La stagione 2014 della European Touring Car Cup è la decima edizione del campionato organizzato dalla FIA. È iniziata il 20 aprile al circuito Paul Ricard, in Francia, ed è terminata il 28 settembre all'autodromo di Pergusa, in Italia.

Piloti e team

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2014